Flagy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und Orte in Frankreich:

 Flagy (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
 Flagy (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Flagy (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Flagy, Ortschaft in der Gemeinde Groisy im Département Haute-Savoie, Frankreich